Czerwin (plaats), plaats in Polen
 Czerwin (gemeente), gemeente in Polen